Riis är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Riis
 Annie Riis
 Arne Riis
 Bjarne Riis
 Claus Pavels Riis
 Jacob Riis, fotograf
 Jørgen Riis
 Nelson Riis
 Peder Riis

Danska efternamn